Coppa del Generalissimo 1953 – edizione del torneo di hockey su pista spagnolo
 Coppa del Generalissimo 1953 – edizione del torneo di pallacanestro maschile spagnolo